Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1987, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Neige Dias che ha battuto in finale Patrícia Medrado 6-0, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Isabel Cueto (secondo turno)
 Bettina Fulco (semifinali)
 Christiane Jolissaint (secondo turno)
 Laura Garrone (quarti di finale)

 Mercedes Paz (quarti di finale)
 Barbara Paulus (quarti di finale)
 Vicki Nelson-Dunbar (primo turno)
 Adriana Villagrán (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1987